Васильевская (Макан-Пельгинская) волость — административно-территориальная единица в составе Елабужского уезда Вятской губернии. До 1892 года называлась — Макан-Пельгинской волостью. С 1921 года передана в состав Можгинского уезда Вотской АО. Упразднена в 1924 году, её территория вошла в состав Троцкой волости.

Волостное правление располагалось в селе Васильевское (Кваки), ранее в деревне Макан-Пельга.

История

Макан-Пельгинская волость 
В 1797 году земли государственных крестьян были разделены на волости, которые заменили в Елабужском уезде прежние административно-территориальные единицы — сотни. В 1850 году волостное правление Макан-Пельгинской волости было переносено из деревни Макан-Пельга в село Грахово, волость была также переименована. Повторно волость образована в 1859 году, при разделе Граховской волости. Верхнебемыж-Пельгинское сельское общество преобразовано в самостоятельную Макан-Пельгинскую волость.

В 1885 году волость включала 16 сельских обществ, 16 поземельную общину, 25 селений, 1139 дворов. По семейным спискам в волости числилось 3375 душ мужского пола и 3592 женского.

Васильевская волость 
В 1892 году Макан-Пельгинская волость была переименована в Васильевскую.

Можгинский уезд 

В 1921 году, в связи с образованием Вотской АО, в северной части упразднённого Елабужского уезда образован Можгинский уезд, в состав которого среди прочих входит и Васильевская волость. Волость упразднена в 1924 году, её территория вошла в состав Троцкой волости.

Примечания 

Волости Елабужского уезда
Можгинский уезд